Леонид Майо́ров:
 Майоров, Леонид Леонидович (1937—2005) — советский и российский скульптор.
 Майоров, Леонид Николаевич (1945—2013) — российский тренер по автоспорту, организатор гонок, один из основателей российских ралли-рейдов.
 Майоров, Леонид Сергеевич (1941—2019) — советский и российский военный и государственный деятель.